Marti et Martí sont des noms propres. Marti est la variante française, Martí étant la variante occitane et catalane. Ils peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Antoni Martí (1963-), architecte et homme politique andorran ;
 Augusto Farabundo Martí (1893-1932), militant communiste salvadorien dont le Front Farabundo Martí de libération nationale a repris le nom ;
 Bartolomé Martí (14?-1500), cardinal espagnol ;
 Bernabé Martí (1928-2022), artiste lyrique espagnol ;
 Bernard Marti (1943-), ingénieur français ;
 Bernart Marti (), troubadour français du Moyen Âge ;
 Bertrand Marti (?-1244), célèbre parfait cathare ;
 Cristóbal Martí (1903-1986), footballeur espagnol ;
  ;
 
 Denis Marti (1972-), réalisateur et acteur pornographique italien ;
 Dolorès Martí Domènech (1901-1970), femme politique espagnol ;
 Enriqueta Martí (1868-1913), tueuse en série catalane ;
 Eva Martí (1974-), chanteuse et vocaliste espagnole ;
 Fabian Marti (1979-), artiste contemporain suisse ;
 Félix Martí Ibáñez (1911-1972), médecin et anarchiste espagnol ;
 Francisco de Paula Martí Mora (1761-1827), graveur et sténographe espagnol ;
 Hans Marti (1913-1993), architecte et urbaniste suisse ;
 Inka Martí (1964-), journaliste, éditrice, écrivaine et photographe espagnole ;
 Isidoro Martí Fernando (1884-1921), matador espagnol ;
 José Luis Martí (1975-), joueur de football espagnol ;
 José Martí (1853-1895), écrivain et révolutionnaire cubain ;
 Juan Martí Viñolas (1887-1978), coureur cycliste espagnol ;
 Lara Marti (1999-), footballeuse suisse ;
 Laurent Marti (1967-), homme d’affaire français ;
 Manuel Martí (1663-1737), archéologue, humaniste, écrivain et helléniste valencien ;
 Marc Martí (1966-), copilote de rallye espagnol ;
 Mariano Martí (1720-1792), évêque vénézuélien ;
 Min Li Marti (1974-), journaliste et femme politique suisse ;
 Montserrat Martí (1972-), soprano espagnole ;
 Pascal Marti (19?-), directeur de la photographie et chef-opérateur français ;
 Pierre Marti (1891-1938), ingénieur hydrographe français ;
 Rafael Martí de Viciana (1502-1574), chroniqueur et historien valencien ;
 Ramón Martí Alsina (1826-1894), peintre espagnol ;
 Roger Martí (1991-), footballeur espagnol ;
 Rudolf Marti (1950-), bobeur suisse ;
 Samira Marti (1994-), femme politique suisse membre du Conseil national suisse ;
 Vicent Tomàs i Martí (1890-1924), homme politique et écrivain espagnol ;
 Yves-Michel Marti (19?-), économiste français ;
 Werner Marti (1957-), homme politique suisse.

Toponyme 

 Martí, ville de Cuba.

Voir aussi 
 Francisco de Paula Marti Mora, sténographe espagnol
 Affaire Fañch#Précédents de la CEDH
 

Patronyme hispanique